Колонија Колосио има више значења:

 Колонија Колосио (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Колосио (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Колосио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику